Die 1. Bundesliga Pool 2010/11 war die 21. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 6. November 2010 und endete am 15. Mai 2011. Der Titelverteidiger BC Oberhausen wurde dritten Mal Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden sind die Top 22 der Einzelwertung angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2010/11 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 1. Bundesliga Pool 2010/11 auf billardligen.de

Einzelnachweise 

2010
Poolbillardveranstaltung 2010
Poolbillardveranstaltung 2011